Seyyed Aḩmad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Seyyed Ḩamd, ort, Khuzestan, 
 Seyyed Aḩmad (ort i Iran), Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar